Licantropi
– creature leggendarie
Licantropi – gioco di gruppo
Licantropi – creature del mondo di Twilight
Licantropi: l'apocalisse – gioco di ruolo ambientato nella linea del Mondo di tenebra classico della White Wolf

Pagine correlate 
Licantropia (disambigua)
Lycanthropy